Snodgrass est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Anthony Snodgrass (né en 1934), universitaire et archéologue britannique.
Melinda Snodgrass (née en 1951), scénariste et écrivaine de science-fiction américaine.
Robert Snodgrass (né en 1987), joueur de football écossais.
Robert Evans Snodgrass (1875-1962), entomologiste et artiste-naturaliste américain.

Voir aussi
(158589) Snodgrass, astéroïde de la ceinture d'astéroïdes.
Carrie Snodgress (1945-2004), actrice américaine.

Homonymie de patronyme